Kegalla kan syfta på:

Geografi

Sri Lanka 

 Kegalle District (distrikt i Sri Lanka), Sabaragamuwa, 
 Kegalle, ort, Sabaragamuwa, 
 Kegalla Division, division, Sabaragamuwa, 

Robotskapade Sri Lankaförgreningar